Chiastospora är ett släkte av svampar. Chiastospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chiastospora